Альберто Денегрі, Альберто Луїс Денегрі (ісп. Alberto Luis Denegri) — перуанський футболіст.
 Обреґонія Денеґрі, Obregonia denegrii носить ім'я мексиканського міністра сільського господарства Денегрі (Denegri) — засновника Ботанічного саду в Чапультепеці.